Michael Rast ist der Name folgender Personen:

* Michael Rast (Fotograf) (* 1955), Schweizer Fotograf 
 Michael Rast (Schauspieler) (* 1970), österreichischer Schauspieler